En électrodynamique et en électrocinétique, l'adjectif ohmique fait référence à la loi d'Ohm (proportionnalité entre la tension aux bornes d'un composant et l'intensité du courant qui le traverse) ou à ses conséquences (effet Joule). Notamment :
 un contact ohmique est un contact métal-semi-conducteur qui obéit à la loi d'Ohm (généralement, avec une très faible résistance de contact) ;
 le chauffage ohmique est une technologie de chauffage qui exploite l'effet Joule, notamment dans le secteur agroalimentaire pour le traitement thermique des denrées alimentaires ; 
 un conducteur ohmique (ou matériau ohmique) est un matériau qui, traversé par un courant électrique, obéit à la loi d'Ohm.

On parle aussi parfois :
 d'échauffement ohmique à propos de l'augmentation de la température due à la libération de chaleur par effet Joule ;
 de chute ohmique ou de perte ohmique pour décrire la baisse de tension électrique à la traversée d'un matériau (ohmique) ;
 de comportement ohmique pour dire qu'un composant électrique obéit à la loi d'Ohm ;
 de conduction ohmique à propos de la migration de charges libres, notamment en prospection électrique ;
 de résistance ohmique pour préciser que le rapport tension/intensité d'un composant électrique est constant (en conformité avec la loi d'Ohm) ;
 de la valeur ohmique d'un composant électrique, au lieu de sa résistance.

Électrodynamique